Дива́к українське (також російське — ) прізвище, що етимологічно походить від слова диво, від здатності дивувати. Прізвище посідає 13294-е місце за поширеністю в Україні і налічує станом на 5 жовтня 2018 року 371 носіїв. Географічно прізвище найбільш поширене на Придніпров'ї.

Відомі носії 

 Дивак Микола Омелянович — український журналіст
 Дивак Микола Петрович — український науковець, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Примітки